Ранчо де Мата има више значења:

 Ранчо де Мата (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Мата (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику